Maserati působilo ve Formuli 1 v roce 1950 a poté od roku 1952 do roku 1957, majitelem byla italská automobilka Maserati.

Tituly jezdců: Juan Manuel Fangio – 1954, 1957

Kompletní výsledky ve Formuli 1 

Týmy Formule 1